Alessandro Fracanzano (1567-...) – pittore italiano
 Cesare Fracanzano (1605-1651) – pittore italiano
 Fracanzano da Montalboddo (XV-XVI secolo) – grammatico e cosmografo italiano
 Francesco Fracanzano (1612-1656) – pittore italiano